Brooksia är ett släkte av svampar. Brooksia ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Brooksia